Sæson 2011-12 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU. Vinderen og andenpladsen rykker op i Superligaen. Nr. 12, 13 og 14 rykker ned i 2. division.

Deltagere

Kort over deltagere

Klubinformationer 
(pr. 1. maj 2012)

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscorerliste 

Opdateret: 10. juni 2012

Eksterne henvisninger 
 Dansk Boldspil-Unions officielle hjemmeside 
 1. divisions officielle hjemmeside

Fodnoter 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodboldsæson 2011-12